Шуркино — название двух населённых пунктов сельского типа в России.
 Шуркино — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Шуркино — посёлок в Нижнетуринском городском округе Свердловской области.